Rolfo – variante del nome proprio di persona maschile Rolf
Rolfo – altro nome con cui è noto Hrólfr Kraki, leggendario re danese
Orano Rolfo – calciatore italiano
Roberto Rolfo – pilota motociclistico italiano
Walter Rolfo – conduttore televisivo, autore televisivo e illusionista italiano

Pagine correlate
Rolph
Rolf (disambigua)